Hannah Davis peut désigner :
 Hannah Davis (née en 1985), kayakiste australienne ;
 Hannah Davis (née en 1990), mannequin américain.